Arcada puede referirse a:
Arcada, un elemento arquitectónico que consta de arcos.
Arqueo

Anatomía y fisiología
Náusea
Arcada de Riolano
Arcada Dental

Topónimos
Fonte Arcada (Sernancelhe), freguesia portuguesa del municipio de Sernancelhe
Fonte Arcada (Penafiel), freguesia portuguesa del municipio de Penafiel
Municipio de Arcada (condado de Gratiot, Míchigan), Estados Unidos
Fonte Arcada, provincia de Orense, España.
Castillo de Fonte Arcada o La Peroxa

Notas